Tripuri bezeichnet

 ein Volk in Indien, siehe Tripuri (Volk)
 deren Sprache, siehe Kokborok